Жюпиле Лига 1995/1996 — 93-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 4 августа 1995 года и закончился 12 мая 1996 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1995/1996
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1995 году
Спорт в Бельгии в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996